

Sigle 
 Centrale sindacale unitaria – formata dalla Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi e dalla Confederazione Sammarinese del Lavoro
 Centro studi UFO  – associazione ufologica svizzera
 Česká středoškolská unie – associazione studentesca delle scuole superiori attiva in Repubblica Ceca
 Christlich-Soziale Union  – Unione Cristiano-Sociale in Baviera, partito politico tedesco
 Coordinamento studentesco universitario  – organizzazione studentesca italiana

Codici 
 CSU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Cruz do Sul  (Brasile)